Nel maggio del 1985, terminata la stagione in patria, la nazionale inglese di "rugby a 15" si reca in tour in Nuova Zelanda. Niente da fare nei due test contro gli All Blacks: dopo una sconfitta di misura, subiscono un pesante rovescio nel secondo match.

Il tour fu precedutto da situazioni di grave incertezza, causa la non disponibilità di alcuni giocatori anche per motivi di lavoro e studio (si era ancora nell'epoca del dilettantismo). Addirittura l'allenatore Dick Greenwood, si dichiarò non disponibile avendo trovato un altro lavoro!

Pertanto la squadra venne affidata al manager Derek Morgan e a due coach, Martin Green e Brian Ashton.

Tutta la squadra era molto inesperta e pochi giocatori avevano esperienza di rugby neozelandese ai massimi livelli. Tra questi Jamie Salmon, che aveva giocato per 3 volte con la maglia degli All Blacks, Paul Dodge e Steve Bainbridge che avevano affrontato gli All Blacks nel 1983.

Bilancio 
 Giocate: 5 (2)
 Vinte: 3 (0)
 Perse: 2 (2)
 Punti fatti: 146 (28)
 Punti subiti: 124 (60)

(Tra parentesi i test ufficiali)

Risultati

La squadra 

 Manager: W. G.D. Morgan
 Assistente: W.B. Ashton
 Coach: M.J. Green
 Capitano: P. W. Dodge (Leicester)

 Estremi
 C. R. Martin (Bath)
 I.J. Metcalfe (Moseley)

 Tre quarti
 B. Barley (Wakefield)
 P. W. Dodge (Leicester)
 J.M. Goodwin (Moseley)
 M.E. Harrison (Wakefield)
 J.L.B. Salmon (Harlequins)
 S.T. Smith (Wasps)

 Mediani
 S. Barnes (Bath)
 G. H. Davies (Wasps)
 R.J. Hill (Bath)
 N.D. Melville (Wasps)

 Avanti
 S. Bainbridge (Flyde)
 S.E. Brain (Coventry)
 D. H. Cooke (Harlequins)
 W.A. Dooley (Preston Grasshoppers)
 J. P. Hall (Bath)
 R. Hesford (Bristol)
 R. Huntsman (Headingley)
 J. Orwin (Gloucester)
 G. S. Pearce (Northampton)
 M. Preedy (Gloucester)
 G. W. Rees (Nottingham)
 A. Sheppard (Bristol)
 A. Simpson (Sale)
 M.C. Teague (Gloucester)

 1985